Entitats de població:
 Filadèlfia (en anglès Philadelphia), ciutat més gran de l'estat de Pennsilvània.
 Philadelphia (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee.
 Philadelphia (Mississipí), població dels Estats Units a l'estat de Mississipí.
 Philadelphia (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Filadèlfia (Lídia), antiga ciutat de l'Àsia Menor, actualment la ciutat des Alasehir a Turquia.
 Philadelphia (Egipte), antiga ciutat egípcia al Faium
 Esport:
 Philadelphia Eagles, franquícia de futbol americà.
 Philadelphia Flyers, equip d'hoquei sobre gel.
 Philadelphia Phillies, club de beisbol estatunidenc de la ciutat de Filadèlfia.
 Philadelphia Union, club de futbol de Filadèlfia, en el suburbi de Chester, Pennsilvània.
 Philadelphia 76ers, coneguts com a Sixers, franquícia de la NBA amb seu a Filadèlfia, Pennsilvània.
 Miscel·lània:
 Formatge philadelphia, formatge cremós per untar.
 Filadèlfia (pel·lícula) (Philadelphia), pel·lícula de Jonathan Demme, estrenada el 1993 guanyadora de dos oscars.
 The Philadelphia Story, pel·lícula estatunidenca de George Cukor estrenada el 1940.